Фінал кубка Англії з футболу 2013 — 132-й фінал найстарішого футбольного кубка у світі. Матч відбувся 11 травня 2013 року на стадіоні «Вемблі», де зустрілися «Манчестер Сіті» та «Віган Атлетік». Це був перший фінал для «Вігана» та десятий для «Манчестер Сіті». Перемогу з рахунком 1:0 здобув «Віган Атлетік».

Шлях до фіналу 

</div>

Матч

Джерела

Посилання 
 The FA Cup Final 11 May 2013  
 Millwall 0-2 Wigan  
 Chelsea 1-2 Man City  

2013
Англія
Футбольні змагання у Лондоні
Матчі ФК «Манчестер Сіті»
Травень 2013
2013 в англійському спорті